Künga Lodrö Gyaltsen Päl Sangpo (1299-1327), een Tibetaans geestelijke en 8e keizerlijk leermeester (dishi)
Künga Lodrö (sakya trizin) (1299-1327), een Tibetaans geestelijke en 31e sakya trizin